

Даулет — село, Курмангазинський район, Атирауська область
 Даулет — село, Мунайлинський район, Мангістауська область
 Даулет — село, Талгарський район, Алматинська область

Див. також 
 Давлетово
 Даулеткерей
 Даулетський сільський округ